Stan (пісня) — пісня Емінема.
  — грецький співак, композитор та модель.
  — австралійський over-the-top потоковий сервіс.